Les termes Femme assise désignent notamment :

Art 

 Femme assise, deux huiles sur toile de Nicolas de Staël (1953)
 Femme assise ou Elvire au col blanc, peinture à l'huile sur toile d'Amedeo Modigliani (1918)
 Femme Assise, statue en bronze du sculpteur belge George Grard (1952)

Divers 
 Femme assise, hiéroglyphes égyptien.